Kaplí zasvěcených Panně Marii je více:

 Kaple Panny Marie (Adamov), okres Blansko
 Kaple Panny Marie (Antonínův Důl), okres Jihlava
 Kaple Panny Marie (Bednárec), okres Jindřichův Hradec
 Kaple Panny Marie (Bezděkov nad Metují), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (Boušín), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (Brněnské Ivanovice), okres Brno
 Kaple Panny Marie (Brzice), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (Butovice), okres Nový Jičín
 Kaple Panny Marie (Červená Hora), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (Česká Metuje), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (České Budějovice), okres České Budějovice
 Kaple Panny Marie (Dalešice), okres Mladá Boleslav
 Kaple Panny Marie (Dobrovíz), okres Praha-západ
 Kaple Panny Marie (Dobruška), okres Rychnov nad Kněžnou
 Kaple Panny Marie (Doksany), okres Litoměřice
 Kaple Panny Marie (Dolánky), okres Litoměřice
 Kaple Panny Marie (Dolní Bradlo), okres Chrudim
 Kaple Panny Marie (Frýdek-Místek), okres Frýdek-Místek
 Kaple Panny Marie (Hlineč), okres Karlovy Vary
 Kaple Panny Marie (Hlučín), okres Opava
 Kaple Panny Marie (Hrubšice), okres Brno-venkov
 Kaple Panny Marie (Chomutov), okres Chomutov
 Kaple Panny Marie (Chrást), okres Plzeň-město
 Kaple Panny Marie (Jaroměř), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (Jaroměř-Na Žižkově), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (Kopec), okres Děčín
 Kaple Panny Marie (Kramolna), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (Křižanov), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (Křovice), okres Rychnov nad Kněžnou
 Kaple Panny Marie (Kunčice nad Labem), okres Trutnov
 Kaple Panny Marie (Liščí), okres Děčín
 Kaple Panny Marie (Litoboř), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (Loket), okres Sokolov
 Kaple Panny Marie (Malé Hřibojedy), okres Trutnov
 Kaple Panny Marie (Mělník), okres Mělník
 Kaple Panny Marie (Nové Město), okres Karlovy Vary
 Kaple Panny Marie (Nové Strašecí), okres Rakovník
 Kaple Panny Marie (Panské Pole), okres Rychnov nad Kněžnou
 Kaple Panny Marie (Podlesí), okres Cheb
 Kaple Panny Marie (Polom), okres Rychnov nad Kněžnou
 Kaple Panny Marie (Prackov), okres Semily
 Kaple Panny Marie (Slatina nad Úpou), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (Spy), okres Náchod
 Kaple Panny Marie (Stichlův Mlýn), okres Karlovy Vary
 Kaple Panny Marie (Stožec), okres Prachatice
 Kaple Panny Marie (Střítež), okres Jihlava
 Kaple Panny Marie (Suché Studánky), okres Klatovy
 Kaple Panny Marie (Telcov), okres Karlovy Vary, zaniklá
 Kaple Panny Marie (Telnice), okres Ústí nad Labem
 Kaple Panny Marie (Těšany), okres Brno-venkov
 Kaple Panny Marie (Tomášov), okres Děčín
 Kaple Panny Marie (Trhonice), okres Žďár nad Sázavou
 Kaple Panny Marie (Tunkov), okres Karlovy Vary, zaniklá
 Kaple Panny Marie (Vahaneč), okres Karlovy Vary
 Kaple Panny Marie (Varvažov), okres Ústí nad Labem
 Kaple Panny Marie (Velký Šenov), okres Děčín, zaniklá
 Kaple Panny Marie (Vernéřovice), okres Náchod
a další...

Kaple Panny Marie mohou být dále rozlišeny různými přídomky upřesňujícími zasvěcení:
 Kaple Jména Panny Marie – více kaplí
 Kaple Korunování Panny Marie – více kaplí
 Kaple Matky Boží – více kaplí
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie – více kaplí
 Kaple Narození Panny Marie – více kaplí
 Kaple Navštívení Panny Marie – více kaplí
 Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie – více kaplí
 Kaple Neposkvrněného Srdce Panny Marie – více kaplí
 Kaple Obětování Panny Marie – více kaplí
 Kaple Panny Marie Altöttinské – více kaplí
 Kaple Panny Marie Andělské – Praha
 Kaple Panny Marie Bolestné – více kaplí
 Kaple Panny Marie de Mercede – Marketa, okres Děčín
 Kaple Panny Marie Einsiedelnské – více kaplí
 Kaple Panny Marie Hlohové (Hořice) – okres Jičín
 Kaple Panny Marie Karmelské – více kaplí
 Kaple Panny Marie Královny – více kaplí
 Kaple Panny Marie Královny Andělů – více kaplí
 Kaple Panny Marie Královny míru – více kaplí
 Kaple Panny Marie Liliové – Paříž (Francie)
 Kaple Panny Marie Loretánské – více kaplí
 Kaple Panny Marie Lurdské – více kaplí
 Kaple Panny Marie Moudré – Paříž (Francie)
 Kaple Panny Marie Ochránkyně řádu Kazatelů – Praha
 Kaple Panny Marie Opatrovnice (Olomouc) – okres Olomouc
 Kaple Panny Marie Pomocné – více kaplí
 Kaple Panny Marie Pomocnice (Brno) – okres Brno-město
 Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – více kaplí
 Kaple Panny Marie Růžencové – více kaplí
 Kaple Panny Marie Sedmibolestné – více kaplí
 Kaple Panny Marie Schönstattské – více kaplí
 Kaple Panny Marie Sněžné – více kaplí
 Kaple Panny Marie Svátosti – Paříž (Francie)
 Kaple Panny Marie Utěšitelky – Paříž (Francie)
 Kaple Panny Marie Vranovské (Vyškov) – okres Vyškov
 Kaple Zvěstování Panny Marie – více kaplí
 Mariánská kaple – více kaplí

Panně Marii je také řada kaplí spoluzasvěcena:
 Kaple svatého Kříže a Panny Marie (Brno)

Související články 
 Kostel Panny Marie
 Loretánská kaple
 Mariánská úcta